Боме може да се односи на:

 Боме (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Боме (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос